Prince Caspian ist der englischsprachige Titel von:
 Prinz Kaspian von Narnia, Fantasy-Roman (1951) von C. S. Lewis
 Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian & Die Reise auf der Morgenröte, britische Fernsehserie (1989)
 Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia, US-amerikanischer Spielfilm (2008)

Siehe auch:
 Prinz Kaspian von Narnia (Begriffsklärung)